Menelau — rei de Esparta e marido de Helena
 Menelau de Alexandria — astrônomo e matemático grego, demonstrou o Teorema de Menelau
 Menelau (irmão de Alexandre I da Macedónia) — segundo algumas versões, foi o avô de Filipe, o Grande e bisavô de Alexandre
 Menelau (irmão de Ptolemeu I Sóter) — general a serviço do irmão
 Menelau (filho de Amintas III) — meio-irmão de Filipe, o Grande
 Menelau (sumo sacerdote) — sumo-sacerdote de Israel na época de Antíoco IV Epifânio
 1647 Menelaus — asteroide troiano de Júpiter

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes